Вурмб () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вурмб, Агнес (1876—1947) — немецкий педагог.
 Вурмб, Фридрих фон (1742—1781) — немецкий ботаник.